Tableau (kunst), of tafereel, een kunstzinnige voorstelling van een landschap, een groep personen, enz., in een schilderij, reliëf, wandtapijt, enz., met name in een reeks
Tableau I t/m Tableau IV, schilderijenserie van Piet Mondriaan
Tegeltableau, een kunstzinnige voorstelling op keramische tegels
Tableau vivant, of "levend schilderij", een uitbeelding van een tafereel door personen
Tableau Fine Arts Magazine, internationaal kunsttijdschrift
Tableau (juridisch), een lijst van bij de rechtbank ingeschreven advocaten
Tableau Economique, een macro-economisch model